Název Lovčice může označovat

obce
 Lovčice (okres Hodonín) – obec v okrese Hodonín
 Lovčice (okres Hradec Králové) – obec v okrese Hradec Králové
 Dolné Lovčice – obec v okrese Trnava na Slovensku

části obcí
 Lovčice (Bílé Podolí) – část obce Bílé Podolí v okrese Kutná Hora
 Lovčice (Plánice) – část obce Plánice v okrese Klatovy
 Lovčice (Kosova Hora) – část obce Kosova Hora v okrese Příbram

hmyz
 Lovčice (Nabidae) – podskupina ploštic

Externí odkazy